De gemeente Boornsterhem is op 1 januari 2014 opgeheven en daarmee vallen de oorlogsmonumenten onder de gemeenten:
 Oorlogsmonumenten in de plaatsen Grouw en Warga vallen onder de gemeente Leeuwarden, zie Lijst van oorlogsmonumenten in Leeuwarden.
 Oorlogsmonumenten in de plaatsen Rauwerd en Speers vallen onder de gemeente Súdwest-Fryslân, zie Lijst van oorlogsmonumenten in Súdwest-Fryslân.
 Oorlogsmonumenten in de plaatsen Akkrum, Oldeboorn en Sorremorre vallen onder de gemeente Heerenveen, zie Lijst van oorlogsmonumenten in Heerenveen.
 Oorlogsmonument in de plaats Terhorne valt onder de gemeente De Friese Meren, zie Lijst van oorlogsmonumenten in De Friese Meren.

De overige plaatsen en gehuchten kenden ten tijde van de gemeentelijke opdeling geen oorlogsmonumenten.